Cinema
 O Desconhecido (1926), filme português de 1926
 O Desconhecido (1977), filme brasileiro de 1977
 O Desconhecido (1980), filme brasileiro de 1980

 Undiscovered (filme), drama de 2005 exibido em Portugal como Desconhecido

 Unknown (2011), filme com Liam Neeson exibido no Brasil como Desconhecido

Outros usos
 O Desconhecido (telenovela), produção brasileira exibida nos anos 1960
 O Desconhecido (livro), romance de Lúcio Cardoso (1940)

Desconhecido
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão